José Martínez peut désigner :
 José de Torres y Martínez Bravo (1670-1738), un compositeur et musicien espagnol ;
 Antonio José Martínez (1793-1867), un prêtre du Nouveau-Mexique, éducateur, éditeur, rancher, fermier, et homme politique ;
 José Augusto Trinidad Martínez Ruiz (1873-1967), plus connu sous le pseudonyme d'Azorín, un écrivain espagnol ;
 Esteban José Martínez Fernández y Martínez de la Sierra (1742-1798), un navigateur et explorateur espagnol du  ;
 José Izquierdo Martínez (né en 1980), joueur de football espagnol ;
 Jose Martinez de Aldunate, un évêque chilien membre de la Primera Junta de Gobierno du Chili ;
 José Longinos Martínez, un naturaliste espagnol du  ;
 José O'Callaghan Martínez, un prêtre catholique jésuite espagnol, papyrologue ;
 José Carlos Martínez (1969-), danseur espagnol ;
 José Carlos Martínez, un sénateur argentin ;
 José David Martínez (1987-), coureur cycliste espagnol ;
 José Martínez de Sousa (né en 1933), bibliologue, lexicographe espagnol ;
 José Alberto Martínez (1975-), un coureur cycliste espagnol, professionnel de 1998 à 2007.
 José Ignacio Martínez (1975-), un acteur chilien ;
 José Martínez Guerricabeitia, éditeur espagnol, fondateur de Ruedo Ibérico ;
 José Martínez (né en 1988), joueur vénézuélien de baseball ;
 José Martinez Gomez, (né en 1997) nageur mexicain.

Voir aussi